Doppelspur kann bedeuten:

 eine zweigleisige Eisenbahnstrecke, siehe Mehrgleisigkeit
 Doppelspur (Film) von 2016